Vernichtung der Verteidigung ist ein taktisches Motiv im Schach. 
Ein Stein, der eine Funktion erfüllt, wird geschlagen und damit dessen Funktion aufgehoben. 
Der Gegenspieler muss sich mit dem Verlust des Verteidigers abfinden und entweder dessen Funktion anderweitig ersetzen oder ohne sie auskommen.

In der ersten Beispielstellung (Diagramm 1) hat Weiß mit Läufer c2 und Dame d3 die Diagonale b1–h7 besetzt und greift h7 an. Der Springer f6 deckt dieses Mattfeld. Mit 1. Tf1xf6 entfernt Weiß die Verteidigungsfigur. Schwarz hat keine Zeit, auf f6 zu nehmen, weil er g7–g6 spielen muss, um das Matt(Dd3xh7#) abzuwehren.

Im zweiten Beispiel (Diagramm 2) hat Schwarz einen Angriff gegen den weißen König aufgebaut, aber durch 1. Dg4xd4+ c5xd4 2. Lg3–e5# kommt Weiß dem schwarzen Angriff zuvor. Die Diagonale a1–h8 wurde nur von dem Läufer d4 geschützt.

Siehe auch
 Opfer

Schachmotiv